Зоевка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Зоевка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Зоевка — село в районе имени Лазо Хабаровского края.
 Зоевка — остановочный пункт Дальневосточной железной дороги в трёх километрах южнее того же села.